Джефф Гарлин (, род. ) — американский комик, актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.

Жизнь и карьера 
Джефф Гарлин родился в Чикаго, штат Иллинойс, и после завершения обучения в колледже, поступил в Университет Майами, но так его и не закончил. Он тем временем начал свою карьеру стенд-ап комика и в 1994 году присоединился к Чикагской труппе The Second City.

Гарлин добился наибольшей известности благодаря своей роли в длительном комедийном шоу канала HBO «Умерь свой энтузиазм». Гарлин выступил и как один из исполнительных продюсеров шоу и семь раз вследствие этого номинировался на премию «Эмми» за лучший комедийный сериал, а также получил две награды Гильдии продюсеров США как лучший продюсер комедийного сериала.

Гарлин как актёр появился с камео-ролями в нескольких кинофильмах, таких как «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются» (2005). Среди его крупных работ вне телевидения можно выделить роль в фильме 2010 года «Охотник за головами». Также он озвучил несколько анимационных фильмов в период своей карьеры.

Гарлин играет ведущую роль наравне с Венди Маклендон-Кови в ситкоме канала ABC «Голдберги» в 2013 году.

Гарлин является поклонником Chicago Cubs и раз в год в свой день рождения посещает игру со своим другом, солистом REO Speedwagon Кевином Кронином.

Фильмография 

 Весенние каникулы (1983)
 Розанна (1 эпизод, 1989)
 Разговор начистоту (1992)
 Герой (1992)
 Робот-полицейский 3 (1993)
 Маленькая большая лига (1994)
 Спасатели Малибу (1 эпизод, 1994)
 Компьютер в кроссовках (телефильм, 1995)
 Фольксваген-жук (телефильм, 1997)
 Без чувств (1998)
 Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил (1999)
 Ларри Дэвид: Умерь свой энтузиазм (телефильм, 1999)
 Без ума от тебя (13 эпизодов, 1997—1999)
 Чужой билет (2000)
 Умерь свой энтузиазм (80 эпизодов, 2000—2011)
 Во всей красе (2002)
 Беги, Ронни, беги (2002)
 Голое кино (2002)
 Дежурный папа (2003)
 Все любят Рэймонда (3 эпизода, 2001—2003)
 Ночная тусовка (2004)
 Толстяк Альберт (2004)
 После заката (2004)
 Аферисты: Дик и Джейн развлекаются (2005)
 С кем бы отведать сыра (2006)
 Жизнь как катастрофа (2007)
 Снежный человек (2008)
 Голый барабанщик (2008)
 ВАЛЛ·И (2008)
 Охотник за головами (2010)
 История игрушек: Большой побег (2010)
 Гавайские каникулы (2011)
 Тачки 2 (2011)
 Безопасность не гарантируется (2012)
 Тысяча грехов (2012)
 Паранорман, или Как приручить зомби (2012)
 Замедленное развитие (12 эпизодов, 2005—2013)
 Голдберги (2013 — наст. время)
 Дела с идиотами (2013)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Актёры телевидения США
Комики США
Телепродюсеры США
Сценаристы телевидения США
Выпускники колледжа Бровард